Иван Войтюк:
 Войтюк, Иван Денисович (1911—1944) — советский журналист, военный корреспондент «Комсомольской правды».
 Войтюк, Иван Семёнович (род. 1956) — украинский режиссёр театра и кино, продюсер, сценарист.